Coolamon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coolamon (ort), New South Wales, 
 Coolamon (region), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar